Герман Майер:
 Майер, Герман фон (1801—1869) — считается основателем палеонтологии позвоночных животных в Германии.
 Майер, Герман Франк (1940—2009) — немецкий историк и публицист, исследователь преступлений Вермахта на территории Греции, в годы Второй мировой войны.
 См. также 
 Майер, Херман — австрийский горнолыжник